Павшино:

 Павшино — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги
 Павшино — бывшее село в Хорошёвской волости Московской губернии (ныне — в составе Красногорска) 
 Павшино — деревня в Орловском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области
 Павшино — деревня в Шемогодском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области
 Павшино — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района Вологодской области
 Павшино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области
 Павшино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Павшино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области
 Павшино — деревня в Лужском районе Ленинградской области
 Павшино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области
 Павшино — деревня в Ленинском районе Тульской области